L'Université populaire à Montréal (UPAM) est une expérience d'éducation populaire gratuite dont la première expérience s'est tenue à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Histoire 

L'Université populaire à Montréal a été initiée par des bénévoles militants pendant la semaine du 12 au , lors de la participation à la grève étudiante québécoise de 2007 de 5 associations étudiantes facultaires de l'UQAM parmi 7 (l'AESS, l'AFEA, l'AFELLC, l'AFESH et l'AFESPED). L'initiative joignait le concept d'université populaire, tel que le pratiquent Michel Onfray et l'Université populaire de Caen, à celui du forum ouvert. Au sujet de l'UPAM, le journal La Presse a écrit qu'avec l'UPAM, les grévistes ont créé  .

Eve-Lyne Couturier, membre du comité d’organisation de l'UPAM, a rapporté que la préparation de l'événement a été effectuée en trois semaines environ. Un appel a été lancé peu de temps avant la tenue de l'événement pour les gens ayant le désir de présenter des cours, ou conférences. Étudiants, professeur, militants de tout acabit ont animé plus de 80 activités. Mentionnons parmi eux Amir Khadir, médecin et co-porte-parole du parti Québec solidaire (contre la privatisation du système de santé), Francis Dupuis-Déri (contre la guerre en Afghanistan) ainsi que le sculpteur Armand Vaillancourt (sur l'art engagé).

En collaboration avec un comité bouffe issu du conseil de grève, une collecte et une cuisine de nourriture ont été mises en place afin de d'offrir à manger gratuitement aux participants. À la suite du succès de la première édition, un comité permanent a été mis en place. Préconisant une structure flexible et la mise en place de l'UPAM de façon ponctuelle pour répondre à un contexte de revendication socio-politique, les possibles de l'UPAM demeurent nombreux. Depuis, plusieurs événements organisés par l'UPAM ont eu lieu : pendant la grève d'hiver 2008 à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal ainsi que lors du lancement du Centre social autogéré de Pointe Saint-Charles en .

En 2009, l'UPAM, en collaboration avec la [Nuit de la Philo] a accueilli une rencontre entre quatre universités populaires. 

En 2011, l'éducateur et militant Denis Rancourt a fait une entrevue (en anglais) avec Anne Goldenberg à propos de la fin de l'UPAM.

Notes et références

Liens internes 
 Université populaire
 Michel Onfray
 Forum social québécois
 Autogestion

Liens externes 
 Site de la grève à l'UQAM en 2007 et de l'UPAM
 Programmation de l'événement
 (archive (tronquée et en anglais seulement) du site de l'UPAM

École libertaire
École au Québec
Établissement scolaire fondé en 2012
Mouvement étudiant au Québec
Montreal
Université du Québec à Montréal